Public Broadcasting Service puede referirse a:

 Public Broadcasting Service, televisión pública de Estados Unidos.
 Public Broadcasting Services, televisión pública de Malta y miembro de la UER.